Валерий Светлицкий:
 Светлицкий, Валерий Александрович (1927—2011) — советский и российский учёный в области механики прочности, доктор технических наук.
 Светлицкий, Валерий Григорьевич (1938—2018) — российский художник.